Grossman is een Germaans-Joodse familienaam. De betekenis van de naam is grote man. Voorbeelden van personen die de achternaam hebben:

 David Grossman (1954), Israëlisch schrijver
 Lev Grossman (1969), Amerikaans schrijver
 Vasili Grossman (1905-1964), Russisch schrijver

Achternaam